Kampti peut désigner :
 Kampti, un département et une commune rurale de la province du Poni, situé dans la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Kampti, un village et le chef-lieu de ce département et de cette commune.
 Kampti-Lobi, un village de ce département et de cette commune.
 Polla-Kampti, un village de ce département et de cette commune.